Algidia är ett släkte av spindeldjur. Algidia ingår i familjen Triaenonychidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lockespindlar
Algidia